{{Ficha de álbum
|nombre       = Christmas In SMTOWN
|tipo         =Álbum recopilatorio
|artista      =  SM Town
|publicación  = 15 de diciembre de 1999
|grabación    = 
|género       = K-pop, R&B, balada, dance, bubblegum
|duración     = 
|discográfica = SM Entertainment
|productor    = 
|compilador   = 
|calificación = 
|certificación= 
|posicionamiento = 
|anterior     = -
|actual       = Christmas In SMTOWN
|posterior    = Christmas Winter Vacation in SMTown.com'
|añoA         = -
|añoAc        = 1999
|añoP         = 2000
|misceláneo   = 
}}Christmas In SMTOWN'' es un álbum de 1999 para el SM Town. Este es el primer álbum de vacaciones de SM Entertainment.

Lista de canciones
 Jingle Bell - SM Town
 사랑하는 사람에게 (Winter) - Yoo Young Jin & H.O.T.# 졸업 (Graduation) - 
 고마워미안해 (Together Forever) - 
 Wedding Christmas -
 사랑을 닮은 노래 (A Song For Love) - Fly to the Sky
 First Noel - Yoo Young Jin
 Snow in Eyes - S.E.S.
 Snow Christmas (Remix) - 
 Merry Christmas - Shinhwa
 Jingle Bell - H.O.T.

Referencias

Foto
Portada del Álbum Christmas in SMTown

Página oficial
 SM Entertainment

Álbumes de 1999
Álbumes de SM Entertainment